Заврофаганакс (, буквально — пожиратель пресмыкающихся) — род ящеротазовых динозавров из семейства аллозаврид, обитавший в конце юрского периода ( назад) на территории Соединённых Штатов.

Этимология названия 
Родовое название происходит от  (ящерица) и  (есть, кушать). Соединение эти слов имеет смысл «пожиратель ящериц». А anax можно перевести как "повелитель". Таким образом получается "повелитель и пожиратель ящериц".

История изучения 
В 1931 и 1932 годах Джон Уиллис Стовалл обнаружил останки большого теропода вблизи Кентона, округ Симаррон, штат Оклахома. В 1941 году они были названы Saurophagus maximus. В 1950 году Стовалл описал свои находки. В 1995 году Дон Чур дал динозавру имя Saurophaganax maximus.
В 1998 году Дэвид К. Смит проанализировал строение животного, в результате пришёл к выводу, что заурофаганакс — особенно крупный вид рода Allosaurus. Уже в 2004 году его вывод опровергли окончательно, подтвердив самостоятельность рода Saurophaganax.

Описание 
Заурофаганакс имел длину до 13 м и вес до 4 тонн. При таких размерах этот хищник был крупнее аллозавра и торвозавра, то есть заурофаганакс является высшим хищником позднеюрской Северной Америки. Различие между аллозавром и заурофаганаксом заключаются в размерах, а также в форме шеи и позвонков.

В массовой культуре 
Огромная самка «аллозавра» из документального фильма ВВС «Баллада о Большом Але», судя по размеру в 12 м, является заурофаганаксом. Также заурофаганакс показан в четвёртом эпизоде сериала «Планета динозавров» нападающим на аллозавра.

Примечания

Ссылки 
 Saurophaganax in The Dinosaur Encyclopaedia at Dino Russ’s Lair

Аллозавроиды
Монотипические роды архозавров
Динозавры Северной Америки
Динозавры юрского периода
Фоссилии, описанные в 1995 году